La ville de Strasbourg compte . De par sa qualité de ville non capitale accueillant des institutions européennes et internationales, Strasbourg est réputée seconde ville diplomatique de France après Paris, avec  représentés au total.

Diplomatie liée au Conseil de l'Europe 
Strasbourg accueille les représentations permanentes auprès du Conseil de l'Europe (, ainsi que des délégations de l'Union européenne, le Saint Siège, le Japon, les États-Unis, le Canada, le patriarcat de Moscou, le Mexique au travers d'une annexe de son ambassade, le Kosovo, Israël, le Bélarus et le Kazakhstan), ainsi que des représentations consulaires au nombre de 44. La Norvège compte également une délégation auprès du Parlement européen.

Consulats généraux 
Parmi les consulats généraux sont représentés à Strasbourg :

Afrique 
L'Afrique du Nord, en raison de l'immigration en France, est représentée dans sa totalité : 

 Consulat d'Algérie 
 Consulat du Maroc
 Consulat de Tunisie

Amérique 
Le Consulat des États-Unis est le seul du continent à ce jour. Il a fêté en 2016 son .

Asie

Chine 
Le Consulat de Chine est un consulat qui prend de l'ampleur année après année. Un nouveau consulat doit sortir de terre dans les prochaines années.

Japon 
Le Consulat du Japon, quant à lui, témoigne des liens privilégiés entre le Japon et l'Alsace depuis les années 1980 surtout. Sony, Ricoh, le Lycée Seijo de Kientzheim et la maison interuniversitaire France-Japon de Strasbourg en témoignent.

Europe 
De par leur proximité géographique et par l'immigration récente vers la France, plusieurs pays comptent de nombreux ressortissants dans le nord est de la France, ce qui explique la présence des  

 Consulat d'Allemagne,  
 Consulat d'Autriche,  
 Consulat d'Espagne,  
Consulat du Kazakhstan,
 Consulat du Kosovo,  
 Consulat du Luxembourg,  
 Consulat du Portugal,  
 Consulat de Roumanie,  
 Consulat de Russie,  
 Consulat de Suisse,  
 Consulat de Turquie.

Russie 
La Russie montre une forte présence à Strasbourg, avec une grande représentation auprès du Conseil de l'Europe, mais aussi donc son consulat, son centre de visas, son école primaire pour les ressortissants russes (tous deux situés à quelques pas du consulat), l'église de Tous-les-Saints, rattachée au patriarchat orthodoxe de Moscou, et la représentation de ce dernier auprès du Conseil de l'Europe.

Turquie 
Situé le long du canal de la Marne au Rhin, en face du parc de l'Orangerie, il est une des composantes d'un complexe, avec la représentation auprès du Conseil de l'Europe, la résidence de l'ambassadeur et du consul. Ce complexe héberge également une représentation de la République de Chypre du Nord.

Anciens consulats 
Par le passé, la ville a aussi compté un Consulat de Slovénie ; de Pologne, qui a été fermé, alors même que la présence polonaise a été forte, surtout dans le sud de l'Alsace. Le pays a maintenu cependant une permanence consulaire au sein de la représentation auprès du Conseil de l'Europe.

La Belgique a fermé son consulat en 2015. L'Allemagne, quant à elle, a annoncé en 2012 une fermeture de son consulat en 2014, décision à laquelle elle a fini par renoncer.

Consulats honoraires

Dans l'Eurométropole de Strasbourg 
Des notables strasbourgeois, proches de certains pays, ont proposé d'ouvrir un consulat honoraire pour les représenter. Ainsi, on note la présence à Strasbourg de plusieurs pays : 

 Consulat du Brésil, 
 Consulat du Chili, 
 Consulat de l’Équateur, 
 Consulat de Grèce, 
 Consulat du Honduras, 
Consulat de Hongrie (Strasbourg/Riedisheim) 
 Consulat d'Islande, 
 Consulat d'Israël, 
 Consulat de Lettonie, 
 Consulat de Lituanie (ouvert le 6 juillet 2016), 
 Consulat de Malte, 
 Consulat du Mexique, 
 Consulat de Monaco, 
 Consulat de Mongolie (ouvert en 2015), 
 Consulat de Norvège, 
 Consulat du Pérou, 
 Consulat des Philippines (ouvert en mars 2015), 
 Consulat du Sénégal, 
 Consulat de Serbie, 
 Consulat de Suède, 
 Consulat du Tchad, 
 Consulat de République Tchèque (ouvert le 8 décembre 2009 ).

En périphérie de Strasbourg 
En dehors de Strasbourg, mais à proximité, on note la présence d'autres consulats : 

 Consulat de Centrafrique, 
 Consulat de Finlande, 
 Consulat du Guatemala, 
 Consulat de Namibie, 
 Consulat des Pays-Bas, 
 Consulat de Slovaquie.

Chronologie

Le premier consulat est celui des États-Unis, ouvert en 1866.

La Suisse arrive en 1920, le Maroc en 1956. En 1973 ouvre le Consulat de Turquie. En 1991, un consulat de l'URSS puis de la Russie s'implante dans la ville. C'est au tour du Japon en 1992 puis de la Chine en 1998.

Parmi les derniers on compte la République Tchèque en 2009, les Philippines et la Mongolie en 2015, la Lituanie en 2016, le Kazakhstan en 2021.

Corps consulaire et fête des consulats 
Le  de Strasbourg est une structure rassemblant les diplomates en poste à Strasbourg. Il est évalué à . À l'image de Lyon, une première fête des consulats a été organisée le , à l’initiative de la mairie et du corps consulaire.

Le cercle européen de Strasbourg, association à but culturel, réunit lui aussi les diplomates en poste à Strasbourg.

Influence culturelle 

Certains pays disposent aussi d'une structure à but culturel pour les représenter dans la ville :

Instituts culturels 
 le Goethe Institut allemand ;
 l'Istituto Italiano di Cultura italien ;
 l'Institut Confucius chinois ;
la Maison de l'Amérique latine ;
le Centre culturel turc.

Écoles 
école de langues de l'université de Salamanque
école coréenne
école ukrainienne
écoles russes, dont celle du consulat général

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Consulat
 Institutions européennes à Strasbourg
 États membres et observateurs du Conseil de l'Europe
 Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe
 Tourisme européen à Strasbourg

Liens externes 
 

 
Europe à Strasbourg

Consulat dans le Grand Est
Bâtiment à Strasbourg
Monde slave à Strasbourg